Колундаевское сельское поселение — муниципальное образование в Шолоховском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Колундаевский.

Административное устройство 
В состав Колундаевского сельского поселения входят:
 хутор Колундаевский;
 хутор Алимовский;
 хутор Ващаевский;
 хутор Гороховский;
 хутор Кобызевский;
 хутор Солдатовский;
 хутор Ушаковский;
 хутор Черновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Шолоховского района